Christian Oldenburg ist der Name folgender Personen:

* Christian von Oldenburg († 1192), oldenburgischer Kreuzfahrer
 Christian Meyer-Oldenburg (1936–1990), deutscher Schriftsteller

Christian von Oldenburg ist der Name folgender Herrscher:
 Christian I. von Oldenburg (um 1123–um 1167), Graf von Oldenburg, siehe Christian I. (Oldenburg)  
 Christian II. von Oldenburg (vor 1209–1233), Graf von Oldenburg, siehe Christian II. (Oldenburg) 
 Christian III. von Oldenburg († 1285) Graf von Oldenburg, siehe Christian III. (Oldenburg)
 Christian IV. von Oldenburg (1302–1323), Graf von Oldenburg, siehe Christian IV. (Oldenburg)
 Christian V. von Oldenburg (um 1342–1399), Graf von Oldenburg, siehe Christian V. (Oldenburg)
 Christian VI. von Oldenburg († 1421), Graf von Oldenburg, siehe Christian VI. (Oldenburg)
 Christian IX. von Oldenburg (1612–1647), Graf von Delmenhorst, siehe Christian IX. (Oldenburg-Delmenhorst)